

Маунт-Вашингтон — місто, штат Кентуккі
 Маунт-Вашингтон — місто, штат Массачусетс